Ахтырское кладбище — название нескольких кладбищ:

 Ахтырское кладбище (Киров) — ликвидированное кладбище в Кирове.
 Ахтырское кладбище (Орёл) — ликвидированное кладбище в Орле.
 Ахтырское кладбище (Старый Оскол) — кладбище в Старом Осколе.